Сеис де Октубре има више значења:

 Сеис де Октубре, Санто Нињо (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сеис де Октубре (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сеис де Октубре (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику